Адольф Фредерик Рапп (; 2 сентября 1901, Холстид, Канзас — 10 декабря 1977, Лексингтон, Кентукки) — американский баскетбольный тренер. Рапп, на протяжении более чем сорока лет тренировавший сборную Кентуккийского университета, четыре раза выигрывал с ней чемпионат NCAA, четыре раза признавался лучшим тренером года в США, а на Олимпийских играх 1948 года завоевал золотые медали со сборной США как помощник главного тренера. Член Зала славы баскетбола с 1969 года и Зала славы университетского баскетбола с 2006 года.

Биография

Юность и начало карьеры 
Адольф Рапп вырос на ферме в Канзасе. Его отец умер, когда Адольфу было девять лет. Во время учёбы в школе Холстида Адольф дважды участвовал в составе её команды в школьном баскетбольном чемпионате штата Канзас. Во время учёбы в Канзасском университете он также выступал за сборную этого вуза, которую тренировал , и в 1923 году, в последний год своей учёбы завоевал с ней звание чемпиона конференции Большой Восьмёрки (одной из ведущих конференций в университетском спорте США).

По окончании университета Рапп преподавал в средней школе Берр-Оук (Канзас), а затем во Фрипорте (Иллинойс). Во Фрипорте он тренировал местную школьную команду, под его руководством выигрывавшую 80 % своих встреч. В 1930 году он подал заявление о приёме на должность тренера в Кентуккийский университет. На вопрос о том, почему именно его должны взять на эту работу, 29-летний Рапп ответил: «Потому что я лучший баскетбольный тренер в стране». Тем не менее работу он получил и оставался на посту главного тренера университетской команды «Кентукки Уайлдкэтс» вплоть до 1972 года, когда был уволен на пенсию по достижении 70-летнего возраста.

Тренер «Кентукки Уайлдкэтс» 
В качестве тренера Рапп проявил себя как поборник жёсткой игровой дисциплины, индивидуальной защиты, позволявшей перекрывать игрокам соперника пути к кольцу, и быстрых прорывов в нападении. Он был известен способностью раскрывать местные таланты — 80 % его игроков были родом из Кентукки, — а также своей суеверностью, наиболее примечательным проявлением которой был неизменный коричневый костюм, в котором он появлялся на играх. Согласно биографам, купив однажды, ещё в годы работы во Фрипортской школе, синий костюм, Рапп проиграл первый же матч, который проводил в нём, и с тех пор ни разу не изменял коричневому цвету. Кроме того, Рапп всегда занимал одно и то же место в автобусе, постоянно носил с собой «счастливый» каштан и избегал чёрных кошек.

Под руководством Раппа «Уайлдкэтс» выиграли 82 % своих матчей и 27 раз завоёвывали титул чемпионов Юго-Восточной конференции. В 1946 году команда Кентуккийского университета выиграла , а за 11 сезонов, начиная с 1947/48, четыре раза становилась чемпионом Первого дивизиона NCAA. Все пять игроков стартовой пятёрки «Уайлдкэтс» в первом чемпионском составе — трёхкратный член символической любительской сборной США Ральф Бирд, двукратный член этой сборной Алекс Гроза, Клифф Баркер, Уо-Уо Джонс и Кенни Роллинз — завоевали золотые медали Олимпийских игр 1948 года в составе команды США. Сам Рапп был помощником главного тренера национальной сборной и впервые в истории американского баскетбола привлёк в неё чернокожего баскетболиста — Дона Барксдейла.

После того как «Уайлдкэтс» в третий раз за четыре года стали чемпионами NCAA в 1951 году благодаря усилиям центрового Билла Спайви, команда оказалась вовлечена в скандал вокруг подтасовки результатов игр в студенческом баскетболе. Ходя Рапп поначалу заявлял, что его игроки не имели никаких дел с букмекерами, позже выяснилось, что сразу пять баскетболистов Кентуккийского университета, включая Бирда и Грозу, участвовали в организации договорного матча в 1948 году. В результате в сезоне NCAA 1952/53 «Уайлдкэтс» не участвовали из-за дисквалификации. Вернувшись на площадку, команда Раппа провела сезон без единого поражения, одержав 25 побед, но поскольку трое из её игроков не были допущены NCAA к участию в финальном турнире, отказалась от участия в нём. В 1958 году «Уайлдкэтс», основной силой которых в тот год были Вернон Хаттон, Адриан Смит и Джонни Кокс, завоевали четвёртый за карьеру Раппа титул чемпионов NCAA.

Ещё раз кентуккийская команда побывала в финале чемпионата NCAA через восемь лет, в 1966 году, но «коротышки Раппа» (в стартовой пятёрке в тот год не было никого выше ) проиграли решающую игру команде «УТЭП Майнерс» . Эта игра в глазах публики была символичной, поскольку в то время как вся стартовая пятёрка техасской команды была негритянской, в составе «Уайлдкэтс» не было ни одного цветного игрока. Исторически в Кентуккийском университете не было чернокожих студентов, и он стал одним из последних вузов в стране, отменивших расовую сегрегацию. Несмотря на то, что Рапп тренировал чернокожего баскетболиста ещё будучи школьным тренером, а позже включил Барксдейла в национальную сборную, в глазах борцов за гражданские права он был защитником расистских порядков. Ему вменяли в вину то, что он в 1960 году не настоял на приёме в университет Конни Хокинса — лучшего игрока в школьном баскетболе США, поскольку тот был чернокожим. Во время матча с «УТЭП Майнерс» он по слухам назвал игроков команды соперников «черномазыми» (), а в конце игры не пожал никому из них руки. Тем не менее поражение от техасской команды стало поворотным для расовой политики Кентуккийского университета, и в начале 1970-х годов в её сборной, которую всё ещё возглавлял Рапп, наконец появился первый негр — Том Пейн. События финального матча 1966 года были показаны в художественном фильме 2006 года «Дорога к славе» (в российском прокате - «Игра по чужим правилам»), в котором роль Раппа сыграл Джон Войт.

Завершение карьеры 
В сезоне 1967/68 Рапп, одержав свою 772-ю победу с «Уайлдкэтс», обошёл своего бывшего наставника Фога Аллена в качестве вузовского баскетбольного тренера с наибольшим количеством побед. К концу своей тренерской карьеры он одержал 876 побед — рекорд, превзойдённый лишь в 1997 году Дином Смитом. Ещё один рекорд, установленный Раппом и «Уайлдкэтс» — 129 побед подряд на домашней площадке. За свои годы с «Уайлдкэтс» он четыре раза признавался лучшим тренером года в США и семь раз — лучшим тренером Юго-Восточной Конференции. 23 его воспитанника в общей сложности 35 раз избирались в символическую любительскую сборную США, 31 выпускник его команды играл в профессиональных баскетбольных клубах.

С 1931 года Рапп был женат на Эстер Смит, родившей ему одного сына — тоже Адольфа Фредерика. По завершении тренерской карьеры он занимал посты президента клуба АБЛ «Мемфис Тамс» и вице-председателя совета директоров клуба «Кентукки Колонелс», также игравшего в АБЛ. Он умер в Лексингтоне в конце 1977 года от осложнений после ракового заболевания в возрасте 76 лет.

Признание заслуг 
Ещё до окончания карьеры, в 1969 году, Рапп, прозванный «Баскетбольным бароном» и «Бароном блюграсса» (по названию региона, в котором расположен штат Кентукки), стал членом Зала славы баскетбола. В 1964 году он был выбран в Зал спортивной славы Кентукки, в 1973 году — в Зал спортивной славы Канзаса, а в 2006 году стал одним из первых членов Национального зала славы университетского баскетбола. В его честь названы приз лучшему баскетболисту Первого дивизиона NCAA, спортивная арена в Кентукки и ежегодный пригласительный баскетбольный турнир в его родном Холстиде (Канзас).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Канзасского университета
Выпускники Педагогического колледжа Колумбийского университета
Умершие от рака